Дайго:
 Дайго ( Дайго-мати) — посёлок в японской префектуре Ибараки

Персоналии 
 император Дайго (; 885—930) — 60-й император Японии (897—930)
 император Го-Дайго (; 1288—1339) — 96-й император Японии (1318—1339)

Имя 
 Кобаяси, Дайго (; род. 1983) — японский футболист.
 Ниси, Дайго (; род. 1987) — японский футболист.
 Хига, Дайго (; род. 1995) — японский боксёр.